Храм в честь вериг апостола Петра, Петроверигская церковь — христианский храм, освящённый в честь вериг апостола Петра. В православной традиции — в честь праздника поклонения честным веригам апостола Петра ().

 Базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи («Св. Пётр в веригах»), Рим — место нахождения вериг святого Петра;
 Костёл Святого Петра в веригах (Даугавпилс);
 Церковь апостола Петра (Яффа);
 Петроверигская церковь на Маросейке — несуществующая церковь в Москве (разобрана в 1844 году), от неё своё название получил Петроверигский переулок;
 Петроверигская церковь (Фетиново) — заброшенная церковь в Киржачском районе Владимирской области (построена в 1819 году, трапезная 1833 года).
 Придел Поклонения честным веригам Апостола Петра - один из 3-х приделов храма Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в г. Сысерть, Свердловская область.